Кротевич В'ячеслав Людвигович — Герой Росії
 Кротевич Євген Володимирович — український мовознавець і педагог
 Кротевич Євген Максимович — український радянський письменник
 Кротевич Костянтин Максимович — український церковний діяч, архієпископ УАПЦ
Українські прізвища